Его Превосходительство Гарольд Уинстон Форсайт Мехия (; 25 мая 1951, Лима) — перуанский политик, государственный деятель, дипломат. Заместитель министра иностранных дел Перу (2006—2009). Конгрессмен Республики Перу.

Биография 
Изучал журналистику в Папском католическом университете Перу. Бакалавр. Позже, окончил Дипломатическую академию Перу, где получил диплом магистра международных отношений.

Работал в Министерстве иностранных дел Перу. Занимал различные дипломатические посты в Чили, Венесуэле, Канаде и Германии, был международным наблюдателем миссий по наблюдению за выборами в Колумбии, Мексике и Гватемале.

Во время президентства Альберто Фухимори Форсайт был вынужден уйти в отставку с перуанской дипломатической службы. В 1995 году успешно баллотировался на выборах в Конгресс Республики Перу(1995—2000).

Вернувшись на дипломатическую службу, с 2001 по 2004 год был послом Перу в Колумбии, с 2004 по 2006 год — послом в Италии, одновременно — послом Перу в Сан-Марино и Турции (2005—2006), послом в Китае с 2009 по 2011 год, с 2011 по 2014 год — послом в Соединенных Штатах.

Постоянный представитель Перу при международных организациях со штаб-квартирой в Риме:
 Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО)
 Международного фонда сельскохозяйственного развития (МФСР)
 Всемирной продовольственной программы (ВПП) (2004—2006)

Заместитель министра иностранных дел Перу (2006—2009).

С 2014 года работал послом Перу в Японии.

Семья 
Жена — Вероника Соммер Майер, мисс Чили 1976. Имеет троих детей, в том числе: Дезире (1978), Гарольд (1981) и Джордж (род. 1982), футболист, вратарь клуба «Альянса Лима» и сборную Перу.

Награды 
 Орден Франсиско Миранды третьего класса (Венесуэла) (1973)
 Кавалер Ордена Риу-Бранку (Бразилия, 1975)
 Орден «За заслуги перед Федеративной Республикой Германия» 5 класса (ФРГ) (1993)
 Большой Крест Ордена Бернардо О’Хиггинса (Чили, 2001)
 Орден Франсиско Миранды первого класса (Венесуэла) (2003)
 Орден Военно-морских заслуг (Перу) (2003)
 Орден Конгресса Колумбии (2004)
 Большой Крест Ордена Демократии «Симон Боливар» (2004)
 Большой Крест Ордена Сан-Карлос (Колумбия, 2004)
 Орден Звезды итальянской солидарности (Италия, 2006)
 Орден Заслуг (Перу) (2006)
 Орден «За заслуги перед дипломатической службой Перу имени Хосе Грегорио Пас Сольдана» (2006).

Примечания

Ссылки 
 Harold Forsyth 
 This Is America And The World: Ambassador Harold Forsyth of Peru

Дипломаты Перу
Послы Перу в Колумбии
Послы Перу в Италии
Послы Перу в Китае
Послы Перу в Японии
Послы Перу в Турции
Послы Перу в США
Послы Перу в Сан-Марино
Кавалеры Большого креста ордена Бернардо О’Хиггинса
Кавалеры Большого креста ордена Военно-морских заслуг (Перу)
Члены Конгресса Перу
Выпускники Папского католического университета Перу